Carlos Galván ist der Name folgender Personen:

* Carlos Galván (Musiker) (eigentlich Juan Carlos Mostowyk; 1940–2014), argentinischer Tangomusiker
 Carlos Galván (Fußballspieler) (* 1973), argentinischer Fußballspieler